Dobrzyń (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nidzicki
 Dobrzyń (powiat Krośnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
 Dobrzyń (powiat Żarski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żarski
 Dobrzyń (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Nowodworski
 Dobrzyń (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
 Dobrzyń (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Dobrzyń (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryficki
 Dobrzyń nad Wisłą (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Dobrzyń nad Wisłą, een stad in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski